Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du 11 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Jana Novotná.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1991
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en février 1991